Clapperton ist der Familienname folgender Personen:

 Chalmers M. Clapperton (1938–2018), britischer Geograph
 Hugh Clapperton (1788–1827), schottischer Afrikaforscher
 James Clapperton (* 1968), schottischer Pianist und Komponist